Álvaro de Carvalho kan syfta på:

Brasilien 

 Álvaro de Carvalho (kommun), São Paulo, 
 Álvaro de Carvalho (ort), São Paulo,